Турнир Finlandia Trophy 2010 года — пятнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», который состоялся в финском Вантаа с 7 по 10 октября 2010 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду. Турнир среди спортивных пар в этом году не проводился.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы

Расписание 
(UTC+2)

Ссылки 
 Результаты
 Документация турнира 

2010 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Октябрь 2010 года
Спорт в Финляндии в 2010 году